Maavesi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maavesi (sjö), Södra Savolax, 
 Maavesi (Saimen), en del av sjön Saimen, Södra Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar